Выборы депутатов Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва состоялись в Пензенской области 10 сентября 2017 года в единый день голосования. Выборы прошли по смешанной избирательной системе: из 36 депутатов 18 были избраны по партийным спискам (пропорциональная система), остальные 18 — по одномандатным округам (мажоритарная система). Для попадания в заксобрание по пропорциональной системе партиям необходимо преодолеть 5%-й барьер. Срок полномочий заксобрания шестого созыва — пять лет.

На 1 января 2017 года в Пензенской области было зарегистрировано  избирателей

Председатель Избирательной комиссии Пензенской области — Александр Синюков.

Ключевые даты 
 9 июня Законодательное собрание Пензенской области назначило выборы на 10 сентября 2017 года (единый день голосования).
 13 июня постановление было опубликовано в СМИ.
 9 июня Избирательная комиссия Пензенской области утвердила календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов.
 с 13 июня по 16 июля — период выдвижения кандидатов и списков.
 агитационный период начинается со дня выдвижения и заканчивается и прекращается за одни сутки до дня голосования.
 по 26 июля — период представления документов для регистрации кандидатов и списков.
 с 12 августа по 8 сентября — период агитации в СМИ.
 9 сентября — день тишины.
 10 сентября — день голосования.

Участники

Выборы по партийным спискам 
Для регистрации партиям необходимо было собрать от 5472 до 6019 подписей (0,5 % от числа избирателей).

Выборы по округам 
По 18 одномандатным округам кандидаты могли выдвигаться как от партии, так и путём самовыдвижения. Кандидатам необходимо собрать 3 % подписей от числа избирателей соответствующего одномандатного округа.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Избирательная комиссия Пензенской области.
 Выборы депутатов Законодательного Собрания Пензенской области шестого созыва. Сведения о выборах. ГАС «Выборы».

Пензенская область
Выборы в Пензенской области
Пензенская область
2010-е годы в Пензенской области